Lasne steht für:
 Lasne, eine Gemeinde in der französischsprachigen Provinz Wallonisch-Brabant in Belgien
 Lasne, der niederländische Fluss Laan

Lasne ist der Familienname folgender Personen:
 Michel Lasne (vor 1590–1667), französischer Graveur
 Paul Lasne (* 1989),  französischer Fußballspieler